New Haven, ciutat de l'estat de Connecticut.
 New Haven (Illinois)
 New Haven (Indiana)
 New Haven (Kentucky)
 New Haven (Missouri)
 New Haven (Vermont)
 New Haven (Virgínia de l'Oest)
 Torneig de New Haven, torneig de tennis professional que es disputa anualment.